Jménem Matylda Saská je v historii označováno více osob, příslušnic saských panovnických rodů:
 Matylda Saská (955–999) – dcera prvního císaře Svaté říše římské Oty I. Velikého
 Matylda Saská  (979–1025) – dcera císaře Svaté říše římské Oty II., manželka lotrinského falckraběte Ehrenfrieda
 Matylda Saská (* 935/945; † 25. května 1008) – dcera Heřmana Saského z dynastie Billungů, manželka flanderského hraběte Balduina III. Flanderského
 Matylda Saská († 28. dubna 1014) – dcera Bernarda I. Saského, jeptiška
 Matylda Saská (1172 – 1209/1210) – dcera saského vévody Jindřicha Lva , manželka Enguerranda III. z Coucy
 Matylda Saská († 28. června 1266) – dcera saského vévody Albrechta I. Saského , manželka holštýnského hraběte Jana I.
 Matylda Saská (1863–1933) – dcera pozdějšího saského krále Jiřího I.